Qualquer animal de quatro patas que servem para a alimentação humana:
 Bovinos
 Suínos
 Caprinos
 Ovinos
 Equinos